Сарапульский монастырь:

 Сарапульский Благовещенский монастырь
 Сарапульский Старцевогорский Иоанно-Предтеченский монастырь

См. также 
 Усть-Сарапульский Спасский монастырь